Villa Belvedere ad Acireale
 Villa Belvedere in località Baruffi, nel comune di Impruneta
 Villa Belvedere a Crespina
 Villa Belvedere a Macherio
 Villa Belvedere a Mirano
 Villa Belvedere a Villa di Villa
 Villa Belvedere a Napoli
 Villa Belvedere a San Giuliano Terme